«Thinking Out Loud» () — песня британского автора-исполнителя Эда Ширана, изданная 24 сентября 2014 года в качестве третьего сингла с его второго студийного альбома X на лейблах Asylum и Atlantic.
Сингл возглавил хит-парады Австралии (ARIA Charts), Великобритании (UK Singles Chart), Канады и других стран. Диск Ширана был номинирован на премию Грэмми-2016 в категориях Запись года и Песня года.

На официальном YouTube-канале Эда Ширана видеоклип имеет на данный момент более трёх миллиардов просмотров.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.
7 декабря 2015 года альбом был номинирован на музыкальную премию Грэмми в трёх престижных категориях, таких как Запись года, Песня года и
Лучшее сольное поп-исполнение.

21 марта 2015 года «Thinking Out Loud» возглавлял сразу 3 хит-парада Billboard Pop Songs, Adult Pop Songs, и Adult Contemporary, став 4-й в истории песней, возглавляющей все эти три чарта музыки для взрослой аудитории (adult charts) одновременно.
«Thinking Out Loud» стал самым успешным для Эда Ширана синглом в США, где было продано 4,300,000 копий к июлю 2015 года.

Список композиций 

7" Vinyl
 «Thinking Out Loud»
 «I’m a Mess» (Live from Lightship 95)

CD Single
 «Thinking Out Loud»
 «I’m a Mess» (Live from Lightship 95)

Digital download (Remix)
 «Thinking Out Loud» (Alex Adair Remix) −3:02

EP (Australian Exclusive)
 «Thinking Out Loud»
 «Don’t» (Sable Remix)
 «Sing» (Trippy Turtle Remix)
 «Thinking Out Loud» (Alex Adair Remix)
 «Don’t» (X Ambassador Remix)
 «Sing» (Syn Cole Remix)

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Чарты всех времён

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Ed Sheeran — Thinking Out Loud. Official Video на YouTube

Песни 2014 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни Эда Ширана
Премия «Грэмми» за лучшую песню года
Премия «Грэмми» за лучшее сольное поп-исполнение
Соул-баллады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни, написанные Эдом Шираном
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40